Single numer jeden w roku 2015 (Polska)
 Single numer jeden w roku 2015 (USA)
 Single numer jeden w roku 2015 (Japonia)

Zobacz też